duim (vinger): een lichaamsdeel
 duim (lengtemaat): een oud-Nederlandse en oud-Vlaamse lengtemaat
 duim: een Engelse lengtemaat, inch, in sommige beroepsgroepen ook duim genoemd
 Klein Duimpje, Duimelijntje en Duimendik (KHM37) zijn sprookjes
 Duim omhoog : in gebarentaal aangeven dat iets goed is

Personen
Durk van der Duim (1908-1990), een Nederlandse schaatser en winnaar van een Elfstedentocht
Hilbert van der Duim (1957), een Nederlandse schaatser

Frederik Duym (ook bekend als Frederik Duim, 1674-1751/54?), een Nederlands schrijver en toneelspeler
Duymaer van Twist, een Nederlandse familinaam

Zie ook
 duimen, doorverwijspagina